Juja steht für:

Juja (Ägypter), Schwiegervater Amenophis' III.
Juja (Kenia), eine Stadt im Kiambu County in Kenia
Jungenschaftsjacke

Abkürzung